Maurice Chollet, né le  à Lausanne et mort le  dans la même ville, est un joueur suisse de basket-ball.

Biographie 

Il fait partie de l'équipe de Suisse de basket-ball participant aux Jeux olympiques d'été de 1948 et aux Jeux olympiques d'été de 1952.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur international suisse de basket-ball
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1948
Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1952
Naissance en décembre 1927
Naissance à Lausanne
Décès en février 2017
Décès à Lausanne
Décès à 89 ans